Reinos vikingos puede referirse a:

 Reinos vikingos de Dinamarca
 Reinos vikingos de Noruega
 Reinos vikingos de Suecia
 Reino vikingo de York
 Reino vikingo de Mann
 Reino vikingo de Dublín